Terry O'Neill est un karatéka britannique (né en 1948)
 Terry O'Neill est une féministe américaine (née en 1953)
 Terry O'Neill est un joueur de football australien (né en 1956)
 Terry O'Neill est un photographe britannique (1938-2019)

Voir aussi 
 Terence O'Neill, ancien premier ministre d'Irlande du Nord (1914-1990)